Darmstädter Hütte steht für:

 Darmstädter Hütte (St. Anton am Arlberg), eine Alpenvereinshütte in der Verwallgruppe, Tirol
 Darmstädter Hütte (Seebach), eine Ski- und Wanderhütte im Schwarzwald, Wohnplatz der Gemeinde Seebach (Baden)